"Malabar" pode significar:
 Malabar, costa na Índia
 Língua malaiala, chamada também de Malabar
 Malabar (Flórida), cidade nos EUA
 754 Malabar, asteroide
 Igreja Católica Siro-Malabar
 Kottayam-Malabar, vila indiana de Kerala

Desambiguações de topônimos